Снежанка може да се отнася за:
 Снежанка, литературна героиня
 Снежанка (връх), връх в Родопите
 Снежанка (кула), телевизионна кула в Родопите
 Снежанка (пещера), пещера в Родопите
 Снежанка (гъба) – синоним на Седефената гъба (Hygrophorus eburneus)
 Снежанка (салата) – българска салата
 Снежанка (опера) – опера от Римски-Корсаков
 Снежанка (филм)